Alfred von Reumont ist der Name folgender Personen:

* Alfred von Reumont (Historiker) (1808–1887), deutscher Historiker und Diplomat
 Alfred von Reumont (Landrat) (1863–1942), deutscher Verwaltungsbeamter
 Alfred von Reumont (Offizier) (1898–1984), deutscher Oberst und Sozialgerichtsrat